Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 162-es, továbbá 162A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 162-es busz (Budapest)
 162A busz (Budapest)
 162-es busz (Budapest, 1959–1976)megszűnt
 162-es busz (Budapest, 1977–2008)megszűnt

 162-es busz (Pécs)megszűnt